Butera steht für:

 Butera, eine Gemeinde auf Sizilien

Butera oder Butéra ist der Familienname folgender Personen:

 Faustin Butéra, ruandischer Leichtathlet
 Lou Butera (1937–2015), US-amerikanischer Poolbillardspieler
 Luca Butera (* 1980/1981), italienischer Popsänger
 Sam Butera (1927–2009), US-amerikanischer Saxophonist